Tom Charles Williams (né le  à Windsor, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1968-1969 || Red Wings de Hamilton || AHO ||54 ||21 ||29 ||50 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1969-1970 || Red Wings de Hamilton || AHO ||54 ||23 ||27 ||50 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1970-1971 || Red Wings de Hamilton || AHO ||59 ||43 ||26 ||69 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1971-1972 || Knights d'Omaha || LCH ||67 ||30 ||34 ||64 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Rangers de New York || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1972-1973 || Reds de Providence || LAH ||50 ||20 ||27 ||47 ||9 ||3 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|1972-1973 || Rangers de New York || LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 || Rangers de New York || LNH ||14 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 || Kings de Los Angeles || LNH ||46 ||11 ||17 ||28 ||6 ||5 ||3 ||1 ||4 ||0
|-
|1974-1975 || Kings de Los Angeles || LNH ||74 ||24 ||22 ||46 ||16 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1975-1976 || Kings de Los Angeles || LNH ||70 ||19 ||20 ||39 ||14 ||9 ||2 ||2 ||4 ||2 
|-
|1976-1977 || Kings de Los Angeles || LNH ||80 ||35 ||39 ||74 ||14 ||9 ||3 ||4 ||7 ||2 
|- 
|1977-1978 || Indians de Springfield || LAH ||7 ||6 ||3 ||9 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1977-1978 || Kings de Los Angeles || LNH ||58 ||15 ||22 ||37 ||9 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1978-1979 || Kings de Los Angeles || LNH ||44 ||10 ||15 ||25 ||8 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1979-1980 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH ||11 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 

|339 ||115 ||138 ||253 ||73 ||29 ||8 ||7 ||15 ||4

Trophées et honneurs personnels 
Ligue centrale de hockey
1972 : meilleur recrue de l'année (trophée Ken-McKenzie)
1972 : nommé dans la  d'étoiles

Notes et références 

Naissance en février 1951
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Attaquant de hockey sur glace